ciò che è relativo alla Svezia
 Svedesi – in antropologia, un gruppo etnico europeo
 Lingua svedese – in linguistica, una lingua appartenente alle lingue germaniche settentrionali
 Sistema svedese (anche solo svedese) – nello sport, una disciplina ginnica olimpica